

Patronymes 
Babikov (masculin ; ) ou Babikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Babikov (1991-), biathlète russe
 Ivan Babikov (1980-), fondeur russe naturalisé canadien

Patronyme russe